Thalhammer ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Thalhammer (* 1984), österreichischer Kameramann
 Anna Thalhammer (* 1985), österreichische Journalistin
 Dieter Thalhammer (* 1943), Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Freising in Bayern
 Dominik Thalhammer (* 1970), österreichischer Fußballtrainer
 Edina Thalhammer (* 1968), österreichische Sängerin
 Hans Thalhammer (1892–1973), österreichischer Schriftsteller
 Herbert Thalhammer (1955–2022), österreichischer Politiker (GRÜNE), Landtagsabgeordneter in Vorarlberg
 Klaudia Thalhammer-Koch (* 1958), österreichische Eiskunstläuferin, Frauenrechtsaktivistin, Fachautorin und Unternehmerin
 Klaus Thalhammer (1943–2003), österreichischer Bankmanager
 Martin Thalhammer, österreichischer Unternehmer, Begründer der Knopffabrik Thalhammer & Welzl
 Maximilian Thalhammer (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Otto Thalhammer (1922–1994), österreichischer Kinderarzt
 Rudi Thalhammer (* 1935), österreichischer Motorradrennfahrer
 Rudolf Thalhammer (1920–2013), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Tobias Thalhammer (* 1979), deutscher Schlagersänger und Politiker
 Tom Thalhammer (* 1983), österreichischer Triathlet
 Waltraud Goffitzer-Thalhammer (* 1942), österreichische Grafikerin, Keramikerin, Textilkünstlerin und Hochschullehrerin

Siehe auch:
 Thallhammer
 Thalhamer